Équinoxe () — второй студийный альбом Жана-Мишеля Жарра, вышедший в 1978 году.

Об альбоме 
Équinoxe записан на частной студии Жан-Мишеля Жарра, на оборудовании MCI Studio и на Gang Studio в Париже в 1978 году.

Концепция диска такова, что его композиции посвящены определённому времени суток, с утра до ночи. Équinoxe записан без пауз между частями, композиции плавно переходят одна в другую (исключение — переход из 4-й в 5-ю часть — ограничение формата грампластинки).

Альбом отличался от своего предшественника отходом от эмбиента, большей ритмичностью, большим уклоном в популярную музыку.

Обложка пластинки представляет собой стереокартинку, которую используют для снятия напряжения. Эту стереокартинку маэстро очень часто использовал на своих «живых» выступлениях, и до поры до времени она представляла собой статичное изображение. Лишь в начале 2010-х годов на его концертах картинка «ожила».

Внутри буклета диска была выражена благодарность Мишелю Жессу за помощь в развитии электронных инструментов. С этого альбома началось сотрудничество с Мишелем Жессом — звукорежиссёром, дизайнером по электронике и музыкантом.

Композиция «Équinoxe 5» была записана ещё в 1975 году в качестве заставки к одной из телепрограмм, она также использовалась в 11-м выпуске «Ритмической гимнастики» (ТВ СССР, 1990 год).

Композиция «Équinoxe 1» использовалась в заставке Первой программы в марте-декабре 1991 года (после августовского путча стала основной).

С альбома вышли два сингла — сначала «Équinoxe Part 5», а затем «Équinoxe Part 4».

Композиция «Équinoxe 8» на концертах стала именоваться как «», несмотря на то, что фактически она состоит из двух разделов, второй из которых — реприза «Équinoxe 5».

Список композиций 
 «Équinoxe Part 1» — 2:25
 «Équinoxe Part 2» — 5:00
 «Équinoxe Part 3» — 5:09
 «Équinoxe Part 4» — 6:54
 «Équinoxe Part 5» — 3:47
 «Équinoxe Part 6» — 3:28
 «Équinoxe Part 7» — 7:06
 «Équinoxe Part 8» — 4:57

Участники записи 
 Звукорежиссёр: Жан-Мишель Жанио, ассистент: Патрик Фулон;
 Исполнители: Жан-Мишель Жарр, Мишель Жесс.
 Оригинальная обложка: Мишель Гранже.

Инструменты 
 ARP 2600;
 ARP Sequencer;
 EMS VCS 3;
 EMS Synthi AKS; 
 EMS Vocoder;
 Yamaha CS60;
 Oberheim TVS-1A;
 Oberheim Digital sequencer;
 RMI Harmonic syntesizer;
 RMI Keyboard computer;
 ELKA 707;
 Korg Polyphonic ensemble 2000;
 Eminent unique 310;
 Mellotron;
 Rhytmicomputer.

Примечания

Ссылки 
 Equinoxe 

Альбомы 1978 года
Альбомы Жана-Мишеля Жарра
Альбомы электронной музыки